Dr. D. Dorothy Lavinia Brown, chirurgienne, femme politique et professeure afro-américaine ;
 Dr.D personnage de La vie est un zoo, une série télévisée d'animation canadienne.